Meistriliiga 1998 foi a 8ª edição da Meistriliiga. Neste ano foi alterado o período do campeonato, passando a ser jogoado entre a Primavera e o Outono  O campeão foi o FC Flora Tallinn.

Classificação Final

Campeão

Referências
Tabela final da Meistriliiga (RSSSF)

1998
1998 no futebol
Desporto na Estônia em 1998